CONSUR Sevens 2012 – siódme mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w brazylijskim mieście Rio de Janeiro w dniach 10–11 marca 2012 roku.

Informacje ogólne 
Turniej pierwotnie miał być organizowany przez Kostarykę, jednak z uwagi na jej rezygnację prawo to otrzymała pod koniec stycznia 2012 roku Confederação Brasileira de Rugby. Do rozegranych na Estádio da Gávea w Rio de Janeiro zawodów przystąpiło dziesięć reprezentacji podzielonych na dwie pięciozespołowe grupy. W pierwszym dniu rywalizowały one w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, po dwie kolejne w turnieju Plate, ostatnie w grupach zaś o miejsce dziewiąte'. Turniej był transmitowany przez SporTV, a po raz pierwszy wystąpiły w nim reprezentacje Gwatemali i Ekwadoru.

Pierwszy tytuł zdobyła reprezentacja Urugwaju, pokonując w finale sześciokrotnych mistrzów kontynentu – Argentyńczyków, a najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Federico Favaro. Było to jednocześnie pierwsze w historii zwycięstwo Urugwajczyków nad sąsiadami w męskim rugby.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o 9. miejsce

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2012
2012 w rugby union
2012 w Brazylii
Rugby union w Brazylii
Sport w Rio de Janeiro